Abdelilah Saber (Casablanca, 21 de abril de 1974) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como defensor.

Carreira 
Saber fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Casablanca
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas do Torino Football Club
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000